Le groupe D de la Coupe du monde 2018, qui se dispute en Russie du 14 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  au Kremlin à Moscou.

Le premier de ce groupe affronte le deuxième du Groupe C et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe C.

Résumé 
L'Argentine, fait office de favorite de ce groupe D. Qualifiée à la troisième place du groupe éliminatoire sud-américain, elle peut compter sur son potentiel offensif et sa star Lionel Messi pour afficher ses ambitions. La Croatie, qui s'est qualifié en barrage des éliminatoires européens face à la Grèce, peut compter sur une génération expérimenté emmenée par Luka Modric. L'Islande, dispute son premier mondial dans la foulée d'un surprenant Euro où elle a atteint les quarts de finale en battant notamment l'Angleterre. Le Nigeria est présent pour la sixième fois en phase finale, après s'être qualifié à la première place du groupe B au dernier tour des éliminatoires africains devant le Cameroun et l'Algérie. En première journée, l'Argentine trébuche contre l'Islande (1-1) avec notamment un pénalty raté par Messi, et la Croatie gagne contre le Nigeria (2-0). En deuxième journée, la Croatie corrige l'Argentine (3-0), tandis que le Nigeria bat l'Islande (2-0) avec un doublé de Musa. En dernière journée, dans un match décisif où l'équipe Africaine peut se contenter d'un nul pour passer au tour suivant, l'Argentine arrache la qualification miraculeusement en battant le Nigeria (2-1) dans les dernières minutes, tandis que la Croatie fait le plein de points pour la première place du groupe en dominant l'Islande (2-1).

Classement

journée

Argentine - Islande

Croatie - Nigeria

journée

Argentine - Croatie

Nigeria - Islande

journée

Nigeria - Argentine

Islande - Croatie

Homme du match

Buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Coupe du monde de football 2018
 Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018

Coupe du monde de football 2018